Wähmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wähmann (1904–1987), deutscher Verleger
 Helmut Wähmann (1901–1964), deutscher SA- und SS-Führer

Wähmann bezeichnet:
 Ernst Wähmann Verlag, Buchverlag in Schwerin von 1965 bis 1984